

Geografia

Francia
 Sarre-Union – comune del Basso Reno
 Sarre – fiume franco-tedesco

Italia
 Sarre – comune della Valle d'Aosta
 Sarre – frazione di Tortora in provincia di Cosenza

Persone
François de Sarre – zoologo tedesco
Frédéric Sarre – ex cestista e allenatore di pallacanestro francese
Friedrich Sarre – archeologo, orientalista e storico dell'arte tedesco